«Сельский врач» — советский художественный фильм, снятый режиссёром Сергеем Герасимовым в 1951 году на киностудии им. М. Горького. Премьера состоялась 17 января 1952 года.

Сюжет 
Выпускница медицинского института Татьяна Казакова приезжает по распределению в село Горячие Ключи и намерена доказать свою профпригодность маленькому, но достаточно профессиональному коллективу больницы, которую возглавляет 76-летний доктор Арсеньев, острый ум и чрезмерная недоверчивость которого становятся основной причиной недолгого раздора между коллегами.

В ролях 
 Тамара Макарова — Татьяна Николаевна Казакова, врач
 Григорий Белов — Арсений Иванович Арсеньев, врач
 Всеволод Санаев — Николай Петрович Коротков, секретарь райкома
 Василий Капустин — Иван Денисович Поспелов, агроном
 Иван Кузнецов — Павел Акимович Балашов, председатель колхоза
 Анатолий Дудоров — Анатолий Алексеевич Тёмкин, врач
 Александр Смирнов — Скворцов
 Виктор Ключарёв — Андрей Андреевич Кулик, заведующий райздравотделом
 Александра Панова — Софья Саввишна, санитарка
 Инна Макарова — Баранова
 Олеся Иванова — Ира, медсестра
 Клавдия Хабарова — Нюра, медсестра
 Александра Харитонова — Шура, медсестра
 Владимир Гуляев — Виктор Павлович Потапов, завхоз
 Николай Сморчков — Женя Струков, колхозник
 Валентина Телегина — тётя Паша, санитарка
 Елена Максимова — тётя Феня, санитарка
 Борис Лесовой — Денис Васильевич Поспелов
 Елена Ануфриева — Петухова, пациентка
 Екатерина Савинова — Дуся Поспелова, сестра Ивана Денисовича
 Клара Румянова — Лена Зуева, жена Жени Струкова (дебют в кино)
 Иван Косых — Фёдор, жених Дуси (дебют в кино).
 Вера Бурлакова — секретарь
 Константин Нассонов — попутчик Татьяны (нет в титрах)
 Владимир Маренков — Комов, тракторист (нет в титрах)
 Ольга Маркина — секретарь собрания (нет в титрах)
 Григорий Михайлов — эпизод (нет в титрах)
 Елена Вольская — медсестра (нет в титрах)
 Алевтина Румянцева — медсестра (нет в титрах)
 Георгий Милляр — Дмитрий Васильевич, больной (нет в титрах)
 Юрий Саранцев — повар на уборочной (нет в титрах)
 Маргарита Жарова — медсестра (нет в титрах)
 Елизавета Кузюрина — гостья на свадьбе (нет в титрах)
 Николай Рыбников — гость на свадьбе (нет в титрах)
 Римма Шорохова — эпизод (нет в титрах)
 Валентина Беляева — Лиза, подруга Татьяны (нет в титрах)
 Сергей Троицкий — эпизод (нет в титрах)
 Серафима Холина — эпизод (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик — Сергей Герасимов
 Автор сценария — Мария Смирнова
 Оператор — Владимир Рапопорт
 Художники — Л. Иконникова, Иван Степанов
 Художник по костюмам — Эльза Рапопорт
 Композитор — Николай Будашкин
 Звукорежиссёр — Николай Писарев
 Монтаж — Лидия Жучкова
 Врач-консультант — Н. Крюков
 Директор картины — Я. Светозаров

Интересные факты 
 Во время съёмок младенец, изображавший ребёнка Лены, уснул, и плач новорождённого озвучила Клара Румянова.

Ссылки 

Фильмы СССР 1951 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы о врачах